Сорсогон (провінція) — провінція Філіппін, розташована в регіоні Бікол.
 Сорсогон (місто) — адміністративний центр провінції Сорсогон.
 Сорсогон (затока) — затока на півдні острова Лусон.